Бабиничский сельсовет:

Белоруссия 
 Бабиничский — сельсовет в Витебском районе Витебской области.
 Бабиничский — сельсовет в Оршанском районе Витебской области.